Есаи — армянский вариант библейского имени Исаия:

 Есаи абу Мусе — армянский князь южных областей Арцаха IX века.
 Есаи Нчеци (1260/1265—1338) — армянский мыслитель, философ, грамматик, богослов, педагог и общественный деятель.
 Есаи Крымеци — армянский учёный XV века.
 Есаи Гасан-Джалалян — армянский историк и церковный деятель XVIII века.